Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie Premier, se dispute du 18 au .

Julia Görges remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sabine Lisicki et Samantha Stosur.

Faits marquants 
 Yanina Wickmayer et Petra Kvitová déclarent forfait au début du tournoi. Elles sont remplacées respectivement par la Slovaque Zuzana Kučová et l'Espagnole Beatriz García Vidagany.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Stuttgart
Sport en Allemagne en 2011
Tennis en avril 2011